Княжна Варва́ра Петро́вна Шаховская (в первом браке (1816—1823) графиня Шувалова; во втором браке (1826—1830) графиня Полье; в третьем браке (с 1835) княгиня Бутера-Радали или Бутеро-Родали;  — ) — одна из наследниц строгановских богатств, владелица горных заводов на Урале; фрейлина двора и кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (меньшего креста) (с 22 июля 1819 года).

Биография 

Дочь камергера князя  (1773—1841) от его первого брака с княжной  (1773—27.10.1796), разводной женой принца Луи-Мари д`Аренберга. Крещена была 20 февраля 1796 года в Исаакиевском соборе,  получив имя Евдокии. Брак её родителей, заключенный против воли матери невесты, был недолгим. Через восемь месяцев после рождения дочери Елизавета Борисовна умерла при таинственных обстоятельствах. «Всем было известно, — писал один из современников, — что она отравила себя ядом». Потеряв мать, воспитывалась в доме своей бабушки княгини , в честь которой и получила свое мирское имя.

Варвара Петровна была одной из богатейших в России наследниц. В честь неё был назван Варваринский железоделательный завод, основанный в 1833 году, и находившийся в её собственности. В 1816—1864 годах владела Бисерским заводом на Урале. Также Варвара Петровна владела Лысьвенским заводом (с 1823 года) и была совладелицей Кусье-Александровского завода. Помимо уральских имений, ей принадлежало 4 573 душ в центральных губерниях и 1 194 душ в западных губерниях.

Первый брак: графиня Шувалова 
Будучи фрейлиной двора, 10 мая 1816 года вышла замуж за графа  (1776—1823). Венчание было в Петербурге в Исаакиевском соборе, поручителями по жениху были П. В. Мятлев и А. З. Хитрово, по невесте — И. А. Нарышкин и Н. А. Загряжский. Брак был счастливым, в нем родились сыновья — Андрей (1817—1876) и Петр (1819—1900), но недолгим. 
В ноябре 1823 года Варвара Петровна потеряла бабушку, а ровно через шесть недель скоропостижно скончался её муж. Тяжело переживая обе потери, по совету врачей она на несколько лет уехала с детьми за границу. 

Жила преимущественно на швейцарской ривьере, между Женевой и Лозанной, где её вилла была центром многочисленной тогда русской колонии. «Милая эта женщина, — воспоминал Д. Н. Свербеев, — чрезвычайно робкая и застенчивая, вменяла себе в общественную обязанность быть для всех гостеприимной, хотя, и видимо тяготилась приёмами у себя два раза в неделю, на обед и вечер, всего русского общества, а иногда и французов».

Второй брак: графиня де Полье 

В это время она страстно влюбилась в своего ровесника, швейцарца Адольфа Полье (1795—1830, сын учёного А.-Л. Полье), получившего графский титул от французской короны. После оформления всех бумаг и получения 20 ноября 1826 года разрешения на брак с иностранным подданным, Варвара Петровна вышла за него замуж. Проведя медовый месяц в Неаполе и Флоренции, летом 1827 года супруги приехали в Россию, где граф вступил в русское подданство с именем Адольфа Антоновича Полье, был удостоен придворного звания камергера и в чине коллежского асессора поступил на службу чиновником для особых поручений при министре финансов. Молодой, интересный, любимец многих, граф Полье был талантливым рисовальщиком и рачительным хозяином. Он активно занимался делами жены, которые были обременены многомиллионными долгами. 

При нём было приведено в порядок имение в Парголово. Будучи увлечен минералогией, в 1829 году он предпринял путешествие по уральским владениям супруги и открыл в Пермской губернии, на территории Бисерского завода, первое в России месторождение алмазов. Путешествие это стоило графу жизни, простудившись, он умер в следующем году от скоротечной чахотки.

Обожая мужа, Варвара Петровна даже с мёртвым не захотела с ним расставаться и похоронила его в имении в Парголове посреди соснового бора. По её заказу А. П. Брюллов разработал проект усыпальницы в виде готического грота «Склеп Адольфа», где были положены две плиты, под одной почивал граф Полье, другая же стояла пустая и была предназначена его неутешной вдове. Над могилой графиня устроила амфитеатр из цветов по обе стороны от памятника, которые убирала своими руками. К месту погребения мужа были направлены все её стремления. Она вела эксцентричный образ жизни, вызывающий интерес окружающих; никого не принимала, спала до 6 вечера, а ночи проводила в гроте, где обливалась горючими слезами.

Третий брак: княгиня Бутеро-Родали 

8 июня 1833 года «Санкт-Петербургские ведомости» сообщили об отъезде парохода «Наследник Александр» за границу с 68 пассажирами, в числе которых находилась графиня Полье. В этот раз она путешествовала вместе с сыновьями, их гувернёром — французом и компаньонкой, сестрой , Юлией Карловной. Первая их остановка была на водах в Эмсе, где, по словам современницы, графиня много страдала и нечего не делала для излечения. «Эта была, — писала мемуаристка, — приветливая, простая, очень чувствительная женщина, погубленная потерей, своей бесцветной жизнью и слабым здоровьем». Вскоре в Петербурге распространился слух о новом замужестве графини Полье. 

Пушкин писал в дневнике 17 марта 1834 года: «Из Италии пишут, что графиня Полье идет замуж за какого-то принца, вдовца и богача. Похоже на шутку; но здесь об этом смеются и рады верить». Новым избранником графини стал немец Георг Вильдинг (1790—1841), неаполитанский посланник в Париже, вдовец княгини Бутера из Палермо, который получил право на её титул (созданный ещё в 1563 году). В сентябре 1835 года О. С. Павлищева сообщала мужу: «Графиня Полье выходит, наконец, замуж за итальянца — не графа, но очень богатого, Бутера; она принимает поздравления. Её сын Шувалов так этим удручен, что уехал на Кавказ и поступил в армию».

13 ноября 1835 года в Исаакиевском соборе «вдова графиня Варвара Петровна Полье 39 лет» обвенчалась с «вдовцом Егором Оттовичем Бутеро, лютеранского вероисповедания, 46 лет». Поручителями по жениху были граф К. В. Нессельроде и граф ; по невесте —  и граф . 24 ноября 1835 года княгиня Бутеро как жена неаполитанского посланника в Петербурге была представлена императрице. Супруги жили в наёмном особняке  на Английской набережной д. 10. Их дом был одним из самых модных и популярных в столице. В нём устраивались вечера, парадные обеды и балы. Бывал в их доме А. С. Пушкин и привозил туда свою жену. В январе 1837 году супруги Бутеро присутствовали при бракосочетании Дантеса с . Вскоре князь был переведен посланником в Лондон и супруги покинули Петербург. В 1841 году княгиня сопровождала мужа для лечения в Висбаден, где 6 сентября 1841 года он умер. Похоронив его на Ганноверском садовом кладбище, она ненадолго вернулась в Петербург. С лета 1846 года Варвара Петровна почти постоянно проживала за границей, отдав заводы в управление действительному статскому советнику .

Годы вдовства 

С 1850-х годов предприятиями (где по переписи 1858 года проживало 42 287 человек) занимались её сыновья. В декабре 1859 года, находясь в Париже, княгиня доверила старшему сыну, флигель-адъютанту графу Андрею Павловичу, давать вольную крепостным крестьянам Пермской губернии от её имени. Тогда же младший сын, камер-юнкер граф Пётр Павлович, получил от неё доверенность на управление российскими владениями на случай смерти Веймарна. В 1864 году был составлен предварительный домашний акт по разделу имущества между сыновьями, а 1 июня 1865 году в Париже было подписано завещание княгини Бутеро-Родали. По этим двум документам сыновья получали в наследство всё движимое и недвижимое имущество княгини. Также ценные бумаги, крупные суммы денег и пенсии были назначены нескольким близким к ней лицам. 

С конца 1853 года из-за катаракты зрение княгини начало ухудшаться. 26 мая 1854 года ей была сделана успешная операция. Вместе с компаньонкой Юлией Кюхельбекер она жила на своей вилле Оливуцца на окраине Палермо, а также в Германии, Швейцарии и Франции. В 1845-46 года она предоставила виллу для размещения императорского семейства; императрица Александра Фёдоровна за полгода проживания в Оливуцце значительно поправила своё здоровье. Вилла в восточном стиле была обустроена в месте «с чистейшим в окрестностях Палермо воздухом» покойным князем Бутера, который, увлекаясь ботаникой, засадил окрестности экзотическими растениями, выписанными с разных континентов. 

В 1847 году княгиня распорядилась придать зданию вид готического венецианского палаццо; в таком виде вилла дошла до нашего времени. Эрцгерцог Максимилиан, посетивший виллу в мае 1852 г., назвал её «вершиной садового искусства, квинтэссенцией флористического изящества». Великая княжна Ольга Николаевна вспоминала:

Последние годы княгиня Бутеро с Юлией Карловной провели в Баден-Бадене. Смерть компаньонки в 1869 году сильно подействовала на больную и слабую княгиню. Она переехала в швейцарский городок Веве, где жила её невестка с дочерьми. 24 декабря 1870 года княгиня Бутеро-Родали умерла в окружении родных «от болезни в груди», завещав похоронить себя в Висбадене на русском православном кладбище, где со временем возникла родовая усыпальница графов Шуваловых. Рядом с ней её сыновья перезахоронили её второго мужа графа Адольфа Полье, умершего  раньше её.

Семья 
Дети:
 граф Андрей Павлович Шувалов (1817—1876), флигель-адъютант, с 1844 года был женат на графине Софье Михайловне Воронцовой (1825—1879), дочери князя М. С. Воронцова.
 граф Пётр Павлович Шувалов (1819—1900), камергер, член Редакционных комиссий. Был женат на Софье Львовне Нарышкиной (1829—1894), дочери Л. А. Нарышкина и О. С. Потоцкой.

Примечания

Литература 
 
 
 Русские портреты XVIII—XIX столетий. Изд. Вел. Кн. Николая Михайловича. СПб. 1906. Т. IV, вып 3. № 90.

Ссылки 
 
Ш
Шуваловы
Варвара
Горнозаводчики Российской империи
Княгини Российской империи
Похороненные на Русском кладбище в Висбадене